697